Шател може да се односи на:

 Шател (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Шател (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шател“